A 2011-es WTCC spanyol nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság kilencedik fordulója. 2011. szeptember 4-én rendezték meg a Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo-n, Valenciában.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmény

Spanyol
Autóversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)